Grøde har flere betydninger:

 Grøde – betegner den egenskab ved planter, at de kan gro og vokse, eller den egenskab ved jord, at den er frugtbar
 Grøde (ø) – en af De Nordfrisiske Øer i Vadehavet ud for Sydslesvig